Als Alter Milchhof sind verschiedene historische, als Michsammelstellen errichtete Gebäude bekannt, darunter:

 Alter Milchhof (Arnstadt)
 Alter Milchhof (Gera)
 Alter Milchhof (Heilbronn)
 Alter Milchhof (Weiderich)
 Alter Milchhof (Würzburg)